Trophonopsis är ett släkte av snäckor som beskrevs av Marie Edmé Jules Bucquoy och Philippe Dautzenberg 1882. Trophonopsis ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Trophonopsis